Pall-mall – egykori szabadtéri labdajáték, a krokett őse

 Pall Mall – közterület Londonban
 Pall Mall – cigarettamárka
 Pall Mall – versenyló

Hasonló
Pall Mall Gazette – sajtótermék
Pall Mall Magazine – sajtótermék
Pall Mall Press – kiadóvállalat